Существует три оружия, называющиеся скорпион:
 Скорпион (метательная машина)
 
 Скорпион (пистолет-пулемёт)